Os seriados e as minisséries portuguesas produzidas pela SIC estão relacionadas nesta lista, que apresenta: data de início, data do final e quantidade de capítulos das telenovelas desta emissora.

Seriados

Minisséries 

Minisséries da SIC